Narrillos del Álamo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Narrillos del Álamo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Narrillos del Álamo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar